Археологи́ческая культу́ра  — совокупность материальных памятников, которые относятся к одной территории и эпохе, и имеют общие черты.

Обычно археологическую культуру называют по какому-либо характерному признаку, которым она отличается от других: по форме или орнаменту керамики и украшений (например, культура воронковидных кубков), обряду погребения (например, катакомбная культура) и т. д. или по той местности, где были впервые найдены наиболее типичные памятники данной культуры (например, днепро-донецкая культура).

В археологии понятию культуры придают значение, которое несколько отличается от общепринятого и принятого в других научных дисциплинах. Сходные материальные памятники, которыми характеризуется археологическая культура, не обязательно принадлежат единому обществу, а различный набор материальных памятников — разным общностям людей. В связи с этим некоторые археологи отказываются от самого термина «археологическая культура», предпочитая ему термин «технологический комплекс» или «технокомплекс», чтобы не смешивать археологическую культуру с аналогичным термином социологии.

Когда археологи используют термин «культура», они предполагают, что их находки свидетельствуют об определённом образе жизни людей, оставивших те или иные памятники прошлого. Если речь идёт об однотипных орудиях труда или иных артефактах, используется также термин «индустрия». Термин «археологическая культура» является основным при описании доисторической эпохи, о которой нет письменных источников. Механизмы распространения археологической культуры могут быть разными. Теория диффузионизма рассматривает, например, такие варианты, как расселение носителей культуры или передача технологии при обмене. Иногда при раскопках в одном и том же месте находят признаки, характерные для разных культур, что может означать столкновение или сосуществование их носителей, а может — эволюцию одной культуры в другую.

Профессиональные археологи сегодня всё чаще стали использовать новый термин «археологический горизонт», который во многом сближается с понятием «блок культур», предложенным В. С. Бочкарёвым.

Происхождения понятия 
Понятие ввёл в конце 1920-х г. австралийский филолог и археолог Вир Гордон Чайлд, который писал:

Мы находим, что определённые типы материальных памятников — сосудов, орудий, украшений, похоронных обрядов и форм домов — постоянно воспроизводятся. Такой комплекс связанных между собой черт мы назовём «культурной группой» или только «культурой». Мы предполагаем, что такой комплекс — материальное выражение того, что сегодня мы назвали бы «народом».

Впоследствии были разработаны альтернативные подходы, в которых комплекс материальных памятников не считается тождественным материальному выражению какого-то одного или всего определённого народа.

Материальная культура 
Термин «материальная культура» подразумевает, во-первых, значимость всех физических объектов среды для народа определённой культуры, а во-вторых, — комплекс артефактов (технокомплекс), типичных для данной социокультуры и являющихся существенной частью её культурной идентичности. Люди в массе своей относятся к материальным объектам так, как принято в их культуре, и исследователи материальной культуры изучают связь между найденными объектами и их значением для носителей данной культуры. В этом смысле материальная культура сравнима с языком, то есть вербальной культурой; и то, и другое — культурные феномены. Археологи пытаются воссоздать общую культуру древних сообществ, делая выводы о менее постоянных культурных особенностях на основании изучения остатков материальной культуры.

Эволюция понятия 
В западной археологической литературе, начиная со 2-й половины XX века, происходит значительный сдвиг в толковании термина «археологическая культура», от него отпочковываются несколько новых терминов. Многие прежние археологические культуры переосмыслены:
 либо как археологические традиции (технологии), например, технология Леваллуа, традиция колоколовидных кубков, традиция шахтовых могил, хоупвеллская традиция. Археологическая традиция — надкультурное явление, когда некоторая чётко выраженная технология в определённый исторический (доисторический) период охватывает несколько культур региона. Как современный аналог археологической традиции можно упомянуть, например, распространение готической архитектуры в Западной Европе в VIII—XVIII веках.
 либо как локальные археологические периоды, например, гасульский период, когда материальные признаки могут быть связаны с культурно-историческим этапом одной или нескольких связанных друг с другом культур, продолжающих существование и после окончания данного этапа.

Культурный материал 
Термин «культурный материал» не следует путать с «материальной культурой». Он относится исключительно к объектам, созданным благодаря человеческой деятельности, обычно (но не всегда) целенаправленно изготовленным людьми. Чаще всего археологи используют термин «культурный материал» по отношению к своим находкам. Кроме данного термина говорят также об «антропогенном материале».

К культурному материалу относят:
 артефакты — объекты, созданные или изменённые людьми,
 искусственные особенности рельефа — курганы, рвы, ямы,
 биофакты и экофакты — одомашненные растения, кости домашних животных или объектов охоты, древесина, использованная в постройках и т. п.,
 перемещённые людьми объекты — минералы, раковины и др., оказавшиеся далеко от места своего происхождения.

Некоторые археологические культуры

Палеолит

Нижний палеолит

Средний палеолит

Верхний палеолит

Мезолит

Неолит и энеолит

Бронзовый век

Железный век

Предположительно праславянские археологические культуры 
 Трипольская культура — 4-е—3-е тысячелетия до н. э. — на Украине и в Молдавии. Открыта археологом В. В. Хвойкой в 1893—1896 годах. При раскопках под Киевом археологи нашли глиняную посуду, статуэтки женщин и животных, модели жилищ. Тем не менее, последние антропологические исследования останков древних трипольцев (М. Ю. Видейко и др.) опровергают связь трипольцев не только со славянами, но вообще с индоевропейцами.
 Фатьяновская культура — бронзовый век — в Волго-Окском междуречье.
 Абашевская культура бронзового века — в Поволжье.
 Дьяковская культура — VII век до н. э. — середина 1-го тысячелетия н. э. — в Волго-Окском междуречье. Культура древних финно-угорских племён (предков известных по летописям как меря и весь, а также ряда др.), обитавших в бассейне верхнего течения Волги, Оки и в пределах Валдайской возвышенности. Некоторые историки относят часть памятников дьяковской культуры к предкам славян.
 Роменско-борщёвская (VIII—X века). Культура славянского населения лесостепей. Название идёт от города Ромны и села Борщево (Воронежская область).
 Городецкая культура — VII век до н. э. — 1-е тысячелетие н. э. — в Поволжье.
 Ананьинская культура — VIII век до н. э. — в Приуралье.
 Зарубинецкая культура — вторая половина 1-го тысячелетия до н. э. — первые века 1-го тысячелетия н. э. — последняя дославянская (западнобалтская) культура в Среднем Поднепровье на Украине и на Припяти в Белоруссии. Название идёт от села Зарубинцы Черкаской области. 
В III — V веках н. э. существовала как Позднезарубинецкая культура. Зарубинецкие культуры свидетельствуют о связях предков славян с готами, скифами, сарматами, о влиянии на них Римской империи
 Черняховская, киевская культура — первая половина 1-го тысячелетия н. э. — нижнее Приднепровье. «Позднесарматская» культура степной и лесостепной зоны от нижнего Дуная до левобережья Днепра. Применяется плужное земледелие, кузнечное и бронзолитейное дело, гончарная керамика, много римских вещей. Открыта В. В. Хвойкой в 1898 году. В 1901 году вышла статья «Поля погребений в Среднем Приднепровье (Раскопки В. В. Хвойка в 1899-1900 годах)» в «Записках Русского археологического общества». По мнению Марии Гимбутас, черняховская культура была создана на землях, завоёванных готами, однако основной состав населения состоял из славян.

См. также 
 Духовная культура
 Материальная культура
 Список археологических культур Британии
 Список археологических культур России
 Список археологических культур Украины
 Список неолитических культур Китая
 Список археологических культур Сибири

Примечания

Литература 
 на русском языке

 Захарук Ю. М. Проблемы археологической культуры // Археологія. 1964. № 17;
 Каменецкий И. С. Археологическая культура — её определение и интерпретация // Советская археология. 1970. № 2;
 
 Классификация в археологии: Терминологический словарь-справочник. М., 1990 (библ.).
 Клейн Л. С. Проблема определения археологической культуры // Советская археология. 1970. № 2.
 Левин М. Г., Чебоксаров Н. Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. // Советская этнография. 1955. № 4.
 Монгайт А. Л. Археологические культуры и этнические общности. // Народы Азии и Африки. 1967. 1.
 Монгайт А. Л. Археология Западной Европы. М., 1973—1974. [Т. 1-2];
 Смирнов А. П. К вопросу об археологической культуре // Советская археология. 1964. № 4;
 Формозов А. А. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. — М., 1959.

 на других языках

 Childe V. G. The bronze age. Camb., 1963;
 Clarke D. L. Analytical archaeology. L., 1979;
 Eggers Н. J. Einführung in die Vorgeschichte. — Münch., 1959.
 De Laet S. L’archéologie et ses problemes. — Berchem-Brux., 1954.
 Kossinna G. Die Herkunft der Germanen: zur Methode der Siedlungsarchäologie. Würzburg, 1911. Bonn, 1978;

Ссылки 
 Перечень (более 130) археологических культур Европы и Азии, включая подгруппы и родственные связи

Археология

Теория археологии